Екатерина Тимофеевна Ващук (р. 20 января 1947 года, село Вербень, Млиновский район Ровенской области) — украинский политик.

Член украинской Народной партии с 1996 года, глава партии в 1997—1999 годах.
Народный депутат Верховной рады Украины 2—4, 6 и 7 созывов.

Почётный член УААН (2001).

Биография 
Окончила Луцкий педагогический институт (1969—1974, учитель истории) и Львовский аграрный университет (1998—2001), экономист.

В 1979—1994 годах глава колхоза имени XXV съезда КПСС (с 1990 года агрофирма «Колос»).

На выборах-1994 была избрана народным депутатом Верховной рады Украины II созыва по одномандатному избирательному округу в Волынской области (выдвигалась от Сельской партии Украины).

На выборах-1998 была избрана народным депутатом Верховной рады Украины III созыва по одномандатному избирательному округу в Волынской области (выдвигалась и так же шла № 1 по списку Аграрной партии Украины).

На выборах-2002 была избрана народным депутатом Верховной рады Украины IV созыва (шла № 3 в списке блока «За единую Украину!»).

На выборах-2006 кандидат в народные депутаты Верховной рады Украины V созыва (шла № 11 по списку Народного блока Литвина).

На выборах-2007 кандидат в народные депутаты Верховной рады Украины V созыва (шла № 21 по списку Блока Литвина).

На выборах-2012 избрана по списку Партии регионов. Член фракции Суверенная Европейская Украина.

Награждена орденами Ленина, «Знак почёта», «За заслуги» всех степеней (III — 1996, II — 2000, I — 2002). Заслуженный работник сельского хозяйства Украины (1993).

Её дочь Татьяна замужем за старшим сыном Петра Симоненко.

Примечания

Ссылки 
 , , , 

Народные депутаты Верховной рады Украины II созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Члены Партии регионов Украины
Кавалеры ордена Ленина
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 1 степени
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 2 степени
Кавалеры Почётного знака отличия президента Украины
Женщины-политики Украины
Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»
Заслуженные работники сельского хозяйства Украины
Выпускники Львовского государственного аграрного университета
Выпускники Волынского национального университета имени Леси Украинки
Члены Аграрной партии Украины